Lilla Bergskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Bergskär, Houtskär, Åboland, 
 Lilla Bergskär, Nagu, Åboland,

Se även
Bergskär

Robotskapade Finlandförgreningar